Нюроп () — датская фамилия. Известные носители:

 Камиллус Нюроп (1811—1883) — датский медицинский инженер.
 Камиллус Нюроп (1843—1918) — его сын, датский историк.
 Кристофер Нюроп (в некоторых русских источниках ошибочно Карл Нюроп; 1858—1931) — его брат, датский филолог.
 Мартин Нюроп (1849—1921) — их двоюродный брат, датский архитектор.

См. также 
 Расмус Нюруп (в старых русских источниках ошибочно Нюроп; 1759—1829) — датский историк и филолог.
 Нироп